Selva — bioma florestal

Espanha 
 Estação Selva de Mar — estação do Metro de Barcelona
 Selva (Espanha) — município da ilha de Maiorca

Catalunha 
 Selva (comarca)

Municípios
 La Selva del Camp
 La Selva de Mar
 Cassà de la Selva
 Fogars de la Selva
 Fornells de la Selva
 Maçanet de la Selva
 El Port de la Selva
 Riudellots de la Selva

Comunas da Itália 
 Selva di Cadore — do Vêneto
 Selva di Progno — do Vêneto
 Mühlwald — ; do Trentino-Alto Ádige
 Selva di Val Gardena — do Trentino-Alto Ádige

Desambiguações de topônimos